« ЖК Металі́ст» — житловий комплекс. Будинок сданый у 2016 році

Опис 
Квартири в житловому комплексі Металіст, які пропонує забудовник підготовлені до ремонту, вже проведені внутрішні штукатурні роботи, і зовнішнє утеплення стін. Встановлено металопластикові вікна та вхідні металеві двері, а також проведена розводка опалення та встановлені радіатори. У кожну квартиру заведено електрику і комунікації.

 Недвижимость Украины
 Командировка.ру
 Mapia.ua

Див. також 
 Готелі Харкова

Готелі Харкова